Issortarfik bezeichnet:
 Issortarfik (Bucht), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Issortarfik (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland